Actionaria est le plus grand salon pour investir en entreprise en France. Il se tient annuellement au mois de novembre au Palais des Congrès de Paris. Il permet aux actionnaires individuels de rencontrer des entreprises cotées en bourse mais également des sociétés non cotées qui recherchent des investisseurs. Le salon est organisé autour de 5 espaces d'exposition : grandes capitalisation, small & midcaps, start-up & crowdfunding, produits et services financiers et solutions patrimoine. 

Le salon est également l'opportunité d'assister aux réunions d'actionnaires des grandes entreprises françaises et d'assister à plus d'une centaine d'animations (interviews, conférences et ateliers) sur la bourse, la gestion de portefeuille, le choix de produits financiers etc. 

Le commissaire général du salon est actuellement Blandine Fischer du groupe Infopro Digital.

Présentation 

Depuis sa création en 1998, Actionaria apporte un accompagnement pédagogique aux Français qui souhaitent s'informer et se former à l'investissement en entreprise et aux produits financiers.
Actionaria permet la rencontre entre les actionnaires / investisseurs individuels et les sociétés cotées CAC40, SBF120 et Small&Midcaps, PME non cotées et sociétés diffusant des produits financiers. Actionaria est un salon initié par la société Quorum Expo, PME spécialisée dans les événements à caractère financier, rachetée par Infopro-Digital en 2009. La création de ce produit innovant et unique en France a été impulsé notamment par Alain Metternich, François Xavier-Pietri et Vincent Mang, ancien Directeur du salon (1998-2011).
L'événement se déroule historiquement au mois de novembre de chaque année, au Palais des Congrès de Paris, porte Maillot.
L'entrée est gratuite et nécessite une pré-inscription en ligne sur http://www.actionaria.com

Programme 

Les éditions passées ont réuni, entre autres, les chefs d'entreprise suivants : Jean-Paul Agon (L'Oréal), Pierre-André de Chalendar (Saint-Gobain), Jean-Louis Chaussade (Suez Environnment), Pascal Imbert (Wavestone), Patrick Kron (Alstom), Bruno Lafont (Lafarge), Christophe de Margerie (Total), Gérard Mestrallet (GDF Suez), Frédéric Oudéa (Société Générale), Alain Perrollaz (Paref), Georges Plassat (Carrefour), Benoit Potier (Air liquide), Philippe Santi (Interparfums), Jean-Dominique Senard (Michelin), Eric Olsen (LafargeHolcim).

Réunions d'actionnaires, conférences plénières, ateliers pédagogiques, animations thématiques, rythment les deux jours de salon.
Les thématiques abordées sont actualisées chaque année : ISR RSE, PEA PME, valeurs moyennes, valeurs de croissance, financement participatif, fiscalité, trading, débats macro-économiques, recommandations de rédactions compétentes et d'experts sur les marchés financiers et la gestion d'épargne.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Opération financière
 Notation financière

Liens externes 

Salon ou exposition à Paris
Rencontre internationale
Association ou organisme du secteur financier